Барыбино — название населённых пунктов:

 Барыбино — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Барыбино — микрорайон (ранее посёлок) в городском округе Домодедово Московской области.
 Барыбино — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Барыбино — деревня в Ясногорском районе Тульской области.

См. также 
 Барыбин
 Барыбинский